La Pommeraye ist der Name dreier französischer Gemeinden:
 La Pommeraye (Maine-et-Loire) ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 La Pommeraye (Calvados) im Département Calvados
 La Pommeraie-sur-Sèvre im Département Vendée